Kampsu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kampsu (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Kampsu (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar